

Divers 
 Huit, signe scriptural servant notamment à désigner le nombre huit dans les systèmes graphiques de représentation symbolique ;
 huit, entier naturel suivant 7 et précédant 9 ;
 Huit, film russe d'Alekseï Outchitel (2013) ;
 Huit, en aviron, embarcation à 8 rameurs ;
 Huit, marque de lingerie ;
 Huit, valeur de carte à jouer ;
 Dix-Huit Montagnes.

Patronyme 

 
 Pierre Gaspard-Huit